Робот:
 Робот (від ) — автоматичний пристрій з антропоморфною дією, що частково або повністю заміняє людину при виконанні робіт у небезпечних для життя умовах або при відносній неприступності об'єкта.
 Робот — у науковій фантастиці — людиноподібний пристрій, що володіє інтелектом; це значення слова придумане К. Чапеком (див. також Робот#Історія).
 Промисловий робот — засіб автоматизації й механізації, що заміняє людину в технологічному процесі.
 Робот - автоматична автономна машина, що здатна самостійно приймати й реалізовувати на фізичному рівні рішення в певних класах ситуацій, для функціонування в яких вона призначена. Наприклад, Буран - космічний корабель-робот.
 Робот (програма), також бот — спеціальна програма для автоматизації рутинних завдань, найчастіше використовується в Інтернеті.
 Побутовий робот — робот, призначений для допомоги людині в повсякденному житті.
 Бойовий робот — робот призначений для використання у військових цілях.
 Персональний робот
 Робот — людино- або звіроподібна іграшка, що здатна імітувати рухи живої істоти, такі пристрої виготовляються зазвичай для демонстрації досягнень у галузі мікроелектроніки і точної механіки
 Робот (пісня) — пісня Юрія Чернавського з альбому «Бананові острови».
 Роботеса (жарт.) — мовний інформатор із фонограмами, записаними жіночим голосом.
 Robot Star — німецька компанія, виробник фотоапаратів.
 Роботи (мультфільм), 2005
 Я, робот (фільм), 2004